Jezioro Wielkie – nazwy jezior w Polsce, na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie.

Polska 
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Dobrzyńskim
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Leszczyńskim, w gminie Włoszakowice
 Jezioro Wielkie – jezioro na Kaszubach objęte rezerwatem Kurze Grzędy
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w ciągu Obry w powiecie międzyrzeckim
 Jezioro Wielkie (Wielicko) – jezioro na Pojezierzu Lubuskim w powiecie sulęcińskim
 Jezioro Wielkie – jezioro na Równinie Gorzowskiej w powiecie gorzowskim w pobliżu Witnicy
 Jezioro Wielkie – jezioro na Równinie Tucholskiej w powiecie kościerskim
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w gminie Chrzypsko Wielkie
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w gminie Sieraków
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w gminie Międzychód
 Jezioro Wielkie – jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w gminie Wieleń
 Jezioro Wielkie – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim w Gminie Ostroróg

Białoruś 
 Obwód witebski
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie głębockim w dorzeczu Bereźwicy
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie miorskim w dorzeczu Wołty
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie szumilińskim w dorzeczu Budawicy

 Obwód homelski
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie mozyrskim w dorzeczu Prypeci
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie rzeczyckim w dorzeczu Dniepru
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie rzeczyckim w dorzeczu Dniepru, koło wsi Azierszczyna
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie żłobińskim w dorzeczu Okry (dopływ Dniepru)

 Obwód miński
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie smolewickim w dorzeczu Hajny

Rosja 
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie wiaźnikowskim w obwodzie włodzimierskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie gorochowieckim w obwodzie włodzimierskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie wołogodzkim
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie siegieżskim Karelii
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie archangielskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie łouchskim Karelii i w rejonie kandałakszańskim obwodu murmańskiego
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie kostromskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie leningradzkim
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie moskiewskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie nowogrodzkim
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie pskowskim, na północy rejonu pustoszkowskiego
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie riazańskim, jedno z jezior klepikowskich
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie riazańskim, niedaleko wsi Kriusza
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie twerskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w obwodzie jarosławskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w Kraju Stawropolskim
 Jezioro Wielkie – jezioro w Czerdakłach w obwodzie uljanowskim

Ukraina 
 Jezioro Wielkie – jezioro w rejonie zarzeczniańskim obwodu rówieńskiego